Гата (), кята ( ) — распространённая азербайджанская, армянская и восточная сладость, представляющая собой пирог с начинкой из масла и сахарной пудры.

Азербайджанская кухня 

Другие разновидности:
 Гянджинская кята
 Бакинская кята
 Ордубадская кята

Армянская кухня 
Первое упоминание этого блюда встречается у армянского баснописца и проповедника Вардана Айгекци (XII—XIII вв.), в басне «Свинья и гата». Этимология названия неизвестна. Схожесть с французским gâteau — пирожное, скорее всего случайная. Как возможная этимология предлагалось также производное от армянского կաթ [кат] — молоко, следовательно 'катай' — молочный, однако в трудах академика Р. Ачаряна эта версия опровергается.

Виды 
 Степанаванская (гугарская).
 Кироваканская (караклисская).
 Ереванская.
 Ленинаканская (гюмрийская, ширакская).
 Арцахская, готовится из дрожжевого теста.

Турецкая кухня 

Байбуртская гата () готовится в земляной печи gönme tandır, сделанном из почвы, называемой в Байбурте «гав». Содержит молоко, масло, дрожжи, соль, пшеничную муку и яичный желток, муку и масло. Этот вид гаты также готовится в рулетах. Данное блюдо зарегистрировано турецким ведомством по патентам и товарным знакам как региональный деликатес.

Карская гата () содержит обжаренную муку и домашнее масло.

Эрзурумская гата () представляет собой квадратики слоёного теста, между которыми кладут грецкие орехи, обжарку из муки, сыр либо шоколад.

Кайсерийская гата () может быть полой или в виде корзиночки (в последнем случае её обжаривают с мукой).

В Пософе готовят гату с халвой.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Мучные восточные сладости
Кондитерские изделия
Изделия кондитерской промышленности СССР
Армянские сладости
Азербайджанские сладости
Восточная кухня